Мо́ника Бляйбтрой (; , Вена — , ) — австрийская актриса театра и кино. Мать немецкого актёра Морица Бляйбтроя.

Биография 

Родилась в Вене, Австрия, дочь театрального деятеля Ренато Аттилио Бляйбтроя, внучка актрисы Максимилианы Бляйбтрой. 

Изучала драму на знаменитом семинаре Макса Рейнхардта в Вене и дебютировала в кино в фильме «Людвиг-Реквием по королю-девственнице» в 1972 году. Ее более поздние роли включали появление в фильмах «Четыре минуты» и «Беги, Лола, беги» Тома Тыквера, в которых также снялся ее сын, актер Мориц Бляйбтрой.

Также сыграла Катю Манн в телевизионной биодраме Генриха Брелоера «Семья Манн — Столетний роман и в биографическом фильме «Хильда» о покойной немецкой актрисе и певице Хильдегард Кнеф, вышедшем на экраны в 2009 году. С 1993 по 1998 год преподавала драму в Высшей школе музыки и театра Гамбурга.

Умерла от рака легких 13 мая 2009 года в возрасте 65 лет в Гамбурге. Ее последние фильмы «Ферма убийств» режиссера Беттины Оберли и « Кухня души» режиссера Фатиха Акина были выпущены после ее смерти.

Фильмография 

Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Похороненные на Ольсдорфском кладбище
Умершие от рака лёгкого